Aufprall bezeichnet:
 allgemein den Aufprall eines Gegenstandes, siehe Stoß (Physik)
 ein Gefährliches Ereignis im Schienenverkehr
 einen Impakt als Asteroiden- bzw. Kometeneinschlag
 eine Harte Landung in der Raumfahrt
 eine Saltation beim sprungweisen Transport von Sandkörnern und Sedimenten

Siehe auch:

 Wucht